Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1925 se dispute à Berkeley du 20 au .

Helen Wills remporte le simple dames. En finale, elle bat Charlotte Chapin.

Résultats en simple

Parcours 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1925
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1925
Juin 1925